Сэм Майерс (род. 25 мая 1990, Новый Южный Уэльс) — австралийский профессиональный регбист, игрок сборной Австралии по регби-7 (бронзовый призёр Игр Содружества 2014 в её составе).

Биография 
Выступал в регби-7 за сиднейский . За национальную сборную дебютировал в 2013 в матче против ЮАР, заменив травмированного . На Играх Содружества 2014 в Глазго стал бронзовым призёром по регби-7 в составе австралийцев, занеся попытку в финале за третье место. Впоследствии стал капитаном сборной Австралии по регби-7. 5 февраля 2017 получил травму в матче за национальную сборную, досрочно завершив выступления в сезоне.

Источники

Ссылки 
 

Регбисты Австралии
Игроки РК «Нарвская Застава»
Игроки сборной Австралии по регби-7